Dabbene ist der Familienname folgender Personen:

Carlo Dabbene, italienischer Fußballspieler
Peter Dabbene, US-amerikanischer Autor
Roberto Dabbene (1864–1938), italienisch-argentinischer Ornithologe